Amerikai Egyesült Államok
Hoffman (Észak-Karolina)
Hoffman (Illinois) 
Hoffman Estates (Illinois)
Hoffman (Minnesota)
Hoffman (Missouri)
Hoffman (New Jersey)
Hoffmans (New Jersey)
Hoffman (Oklahoma)
Hoffman (Amerikai Virgin-szigetek)
egyéb
Hoffman (családnév)
Hoffmann (egyértelműsítő lap)